Пётр Андре́евич Дья́конов (род. 6 сентября 1981 г., Киров Кировской области) — российский  хоккеист, выступавший за клуб Казахстанской хоккейной лиги «Казахмыс». Тренер по вратарям КОГАУ «СШ «Дымка» (Киров)

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Союз». Первый тренер — Пестов А.Ф. Начал игровую карьеру в системе нижегородского «Торпедо», в сезоне 1998/1999 сыграв 1 матч за «Мотор» из Заволжья (Высшая лига ФХР), в сезоне 2001/2002 играя за «Торпедо-2» (Первая лига).

В 2002—2010 годах защищал ворота клубов Высшей лиги «Элемаш» из Электростали (2002/2003), кирово-чепецкую «Олимпию» (2003—2007), лениногорский «Нефтяник» (2006/2007), ХК «Дмитров» (2007/2008), орский «Южный Урал» и курганское «Зауралье» (2008/2009), волжской «Ариаде-Акпарс» и ижевской «Ижстали» (2009/2010). В том же сезоне (2009/2010) в составе клуба «Казахмыс» из Сатпаева выступал в Казахстанской хоккейной лиге.

Завершил игровую карьеру в клубе Первой российской лиги «Титан» из подмосковного Клина в сезоне 2010/2011, после чего начал тренировать детские и юниорские команды в Кирове.

Работает тренер по хоккейным вратарям Кировского областного государственного учреждения «Спортивная школа «ДЫМКА», г. Киров.

Ссылки

Примечания 

Хоккейные вратари
Хоккеисты России
Игроки ХК «Мотор» Заволжье
Игроки ХК «Чайка»
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Титан»
Персоналии:Киров